Rejent (czasopismo) – czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
 Rejent – dawne określenie notariusza
 Rejent Milczek – postać literacka z Zemsty Aleksandra Fredry
 Rejent Bolesta – bohater Pana Tadeusza Adama Mickiewicza